Jan Novák est le nom porté par :

 , un joueur de football tchèque (1896-1968).
 Jan Novák, un compositeur tchèque (1921-1984).
 , un joueur de handball tchèque (né en 1960).
 , un joueur de hockey sur glace (né en 1979).
 Ján Novák, un joueur de football slovaque (né en 1985).

Voir aussi 
 Jan Nowak (1914-2004), journaliste et écrivain polonais.
 Jane Novak (1896-1990), actrice américaine.